De Meulemeester est un patronyme flamand qui indique une profession : maître (meester) de moulin (molen ou meulen).

Patronyme
 Alfons De Meulemeester (1866-1927), troisième président du Club Bruges KV ;
 André De Meulemeester (1894 - 1973), as de l'aviation belge ;
 Ingeborg De Meulemeester (née en 1965), femme politique belge flamande ;
 Madeleine De Meulemeester (1994-1996), avocate, résistante et personnalité du guidisme catholique, Juste parmi les nations ;
 Marnic De Meulemeester (né en 1957), homme politique belge flamand ;
 Victor De Meulemeester (1866 - 1927), sénateur belge et brasseur.

Voir aussi
 Van der Meulen